Неде́лькович () — сербская фамилия. Известные носители:

 Неделькович, Алекс (род. 1996) — американский хоккеист, вратарь.
 Неделькович, Вера (род. 1929) — сербская, ранее югославская, шахматистка, международный мастер (1954).
 Неделькович, Горан (род. 1982) — сербский гребец.
  (1941—2009) — сербский журналист, этнолог, писатель.
 Неделькович, Михайло (1888—1944) — югославский генерал.
 Неделькович, Озрен (1903—1984) — югославский шахматист; национальный мастер (1930). Шахматный литератор.
 Неделькович, Сречко (род. 1923) — сербский, ранее югославский, шахматист, международный мастер (1950).